Gasteig (‚steiler Anstieg‘, zu obd. gach ‚steil‘)

 Gasteig, Kultur- und Bildungszentrum in München

geographische Objekte:

 Gasteig (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gasteig (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Gasteig (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gasteig (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gasteig (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Gasteig (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gasteig (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Gasteig (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gasteig (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gasteig (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Gasteig (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gasteig (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gasteig (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gasteig (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Gasteig (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gasteig (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gasteig (Gemeinde Dietach), Ortsteil von Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Gasteig (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gasteig (Gemeinde Manning), Ortschaft von Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gasteig (Gemeinde Kuchl), Ortschaft von Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Gasteig (Gemeinde Puch), Katastralgemeinde von Puch bei Hallein, Land Salzburg
 Vorwerk (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gasteig (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Gasteig (Gemeinde Tulfes), Ort bei Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Gasteig (Gemeinde Kirchdorf), Ortsteil von Kirchdorf in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Gasteig (Ratschings), Fraktion der Gemeinde Ratschings, Südtirol
 Burgstall Gasteig, abgegangene Burg bei Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern